Владислав Васильевич Ольшанский (3 (16) декабря 1911, Саратов — 24 августа 1987, Саратов) — советский футболист, защитник, нападающий; тренер.

Воспитанник футбольной школы «Совторгслужащие» Саратов. В 1928—1937, 1940—1941 годах играл за команду Ижорского завода, был капитаном команды и руководителем заводской спортивной секции, в 1937 году провёл две игры в Кубке СССР. В 1938 году сыграл четыре игры за «Электрик» в чемпионате СССР. В 1940 году в группе «Б» за ленинградский «Авангард» в 9 матчах забил четыре мяча. Во время войны эвакуировался в Свердловск. В 1945 году играл за «Зенит» Свердловск, в 1946—1947 — за «Динамо» Саратов.

Ольшанский, играя в центре полузащиты, точно распасовывает мяч, играет технически на голову выше всей команды... Ольшанский всегда был в хорошей форме, ведя игру всей команды.

Работал старшим тренером в командах «Динамо» Саратов (1947—1948), «Крылья Советов» Саратов (1949), тренером в «Труде» Энгельс (1967—1968).

Сын Валентин (1947—2010) также футболист, провёл более 400 матчей за «Сокол».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Красная заря»
Игроки ФК «Адмиралтеец»
Игроки ФК «Сокол» Саратов
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Сокол» Саратов
Персоналии:Ижорский завод